Karl Marx (Trèveris, 1818 – Londres, 1883), filòsof, economista polític, sociòleg i revolucionari alemany 
 Germans Marx, grup de còmics dels Estats Units que originàriament estava compost per cinc germans 
 Chico Marx (1887 - 1961), actor i comediant estatunidenc 
 Groucho Marx (1890 - 1977), actor i comediant estatunidenc d'origen jueu 
 Gummo Marx o Milton Marx (Nova York, 1892 - 1977)
 Harpo Marx (1888 - 1964) 
 Zeppo Marx o Herbert Marx (1901 - 1979) 
 Roberto Burle Marx (São Paulo, 1909 — Rio de Janeiro, 1994), artista plàstic brasiler 
 Wilhelm Marx (Colònia, 1863 - Bonn, 1946), polític alemany, canceller del Reich en dues ocasions